Io e Annie (Annie Hall) – film del 1977 diretto da Woody Allen
 Annie Hall –  gruppo musicale italiano